Molannodes är ett släkte av nattsländor. Molannodes ingår i familjen skivrörsnattsländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Skivrörsnattsländor
Molannodes